Joe Shuster